Кам'янобрідська сільська рада — Житомирська область, Володарсько-Волинський район
 Кам'янобрідська сільська рада — Житомирська область, Коростишівський район
 Кам'янобрідська сільська рада — Кіровоградська область, Благовіщенський район
 Кам'янобрідська сільська рада — Львівська область, Яворівський район
 Кам'янобрідська сільська рада — Черкаська область, Лисянський район